Die Großgemeinde Chengguan (; chin. ; Pinyin: Chéngguān Zhèn) ist der Regierungssitz des Stadtbezirks Karub und der Stadt Qamdo (Chamdo). Chengguan liegt im Westen der tibetischen Kulturregion Kham und im Osten des Autonomen Gebiets Tibet. Die Fläche beträgt 218,1 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 45.861 (Stand: Zensus 2010).

Die Großgemeinde liegt ca. 500 km Luftlinie von Lhasa entfernt, mit einer Straßendistanz von 1120 km (Südroute) bzw. 1030 km (Nordroute). Sie liegt auf einer Höhe von 3230 m am Mekong (hier Za Qu / Dza Chu), der im Ort von zwei Fernstraßen überquert wird. Sie ist über den 130 km entfernten Flughafen Bamda Airport von Lhasa und Chengdu aus per Flugzeug erreichbar.

Vor der Anlage moderner Verkehrswege kreuzte hier die Tee-Pferde-Route, chin. Cha Ma Gu Dao (茶马古道), den Fluss, deren nördlicher Ast aus Chengdu in Sichuan und südlicher Ast aus den Teegebieten Yunnans sich hier vereinigten. Weiter westlich überquerte die Route den Oberlauf des Saluen, erreichte Lhasa und von dort aus Bengalen.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Tibet
Großgemeinde (China)